Free for All steht für:

 Free for All (Blakey-Album), Musikalbum von Art Blakey (1964)
 Free for All (Fernsehserie), US-amerikanische Zeichentrickserie (2003)
 Free for All, Spielmodus, siehe Spielmodus (Computerspiel) #Deathmatch
 Free-for-All, Musikalbum von Ted Nugent (1976)